Голубовский сельский совет:

Белоруссия
Голубовский сельсовет (Мостовский район) — Гродненская область, Мостовский район

Украина
 Голубовский сельский совет (Калиновский район) — Винницкая область
 Голубовский сельский совет (Новомосковский район) — Днепропетровская область
 Голубовский сельский совет (Ружинский район) — Житомирская область
 Голубовский сельский совет (Кременский район) — Луганская область
 Голубовский сельский совет (Попаснянский район) — Луганская область
 Голубовский сельский совет (Лебединский район) — Сумская область
 Голубовский сельский совет (Середино-Будский район) — Сумская область

См. также
Голубовский сельский округ — Седельниковский район Омской области России

Примечания